Slávka steht für:
 Slávka (Vorname)
 (2821) Slávka, Asteroid des inneren Hauptgürtels.